

Persone
 André Bazin (1918-1958) – critico cinematografico francese
 Armand Bazin de Besons (1654-1721) – arcivescovo cattolico e politico francese
 Claude Bazin de Bezons (1617-1684) – avvocato e funzionario francese, membro dell'Académie française
 Ernest Bazin (1807-1878) – dermatologo francese
 François Bazin (1816-1878) – musicista francese
 Germain Bazin (1901-1990) – storico dell'arte francese
 Henry Bazin (1829-1917) – ingegnere francese
 Hervé Bazin (1911-1996) – scrittore francese
 Marc Bazin (1932-2010) – politico haitiano
 René Bazin (1853-1932) – scrittore francese
 Yannick Bazin (1983) – pallavolista francese

Altro
 Eritema indurato di Bazin o malattia di Bazin – infiammazione del tessuto adiposo sottocutaneo
 Jožin z bažin – brano musicale del gruppo ceco Banjo Band